All or Nothing může být:

 All or Nothing (skupina) – britská pop punková skupina
 All or Nothing (album, Fat Joe)
 All or Nothing (album, Jay Sean)
 All or Nothing (album, Luba)
 All or Nothing (album, Milli Vanilli)
 All or Nothing (album, Prime Circle)
 All or Nothing (album, The Subways)
 All or Nothing (album, Aynsley Lister)
 All or Nothing (píseň, Lost Frequencies)